Діде́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Діденко Анна Вікторівна — українська художниця.
 Діденко Анатолій Олександрович (1982) — український футболіст, нападник та півзахисник.
 Діденко Андрій — козацький гетьман (1632–1633).
 Діденко Василь Іванович (1937—1990) — український поет.
 Діденко Віталій Ігорович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Діденко Владислав Віталійович ( 1992) — український волейболіст.
 Діденко В'ячеслав Лукич (1907—1973) — письменник.
 Діденко Гаврило Власович — Герой Радянського Союзу.
 Діденко Ганна Павлівна (1944) — заслужена майстриня народної творчості України.
 Діденко Данило Григорович (1916—1973) — Герой Радянського Союзу.
 Діденко Григорій Віталійович (1978) — український діяч і підприємець, голова Одеської обласної ради.
 Діденко Іван Іванович (1879—?) — підполковник Армії УНР.
 Діденко Ігор Анатолійович (1967) — український політик, народний депутат України 8-го скликання.
 Діденко Ігор Миколайович (1964) — перший заступник, в. о. президента НАК «Нафтогаз України» (1999—2001, 2007—2010)
 Діденко Кирило Васильович (1907, Сквира — 1984, Київ) — український скульптор.
 Діденко (Половикова) Клавдія Михайлівна (1896—1979) — радянська акторка театру і кіно. Народна артистка РРФСР (1954). Мати акторки Валентини Сєрової.
 Діденко Лариса Віталіївна (1979) — український філософ, науковець, педагог. Кандидат філософських наук.
 Діденко Лілія (* 1988) — російська та українська футболістка, захисниця.
 Діденко Максим Авксентійович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Діденко Микола:
 Діденко Микола Кирилович (1929, Попівка) — український учений у галузі машинознавства, доктор технічних наук (1971), професор.
 Діденко Микола Матвійович — Герой Радянського Союзу.
 Діденко Микола Селівестрович — Герой Радянського Союзу.
 Діденко Микола Сидорович (1923) — український вчений.
 Діденко Наталія Василівна (1961) — український метеоролог, телеведуча, блогер.
 Діденко Олег Миколайович (1980) — голова Центральної виборчої комісії України.
 Діденко Олександр Анатолійович (1965) — український спортивний меценат, колишній футбольний функціонер та президент ФК «Львів».
 Діденко Олександр Васильович — доктор педагогічних наук, полковник запасу, заслужений працівник освіти України
 Діденко Олександр Миколайович (1949) — Постійний представник Президента України в АР Крим.
 Діденко Ольга Петрівна (1916—2010) — український музейний та громадський діяч, археолог, етнограф, учасник підпільної боротьби під час Другої світової війни.
 Діденко Петро Устимович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Діденко Юлія Олександрівна ( 1978) — українська підприємниця і політик, комерційна директорка ТОВ «Рекламне агентство „ВМЄСТЄ“», Народний депутат України 9-го скликання.
 Діденко Юрій Валерійович (1966, Запоріжжя) — піаніст, педагог.
 Діденко Юрій Володимирович (1959) — український політик. Кандидат історичних наук, Народний депутат України 4-го скликання.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко